Розливна — річка у Новомиргородському районі Кіровоградської області, права притока Великої Висі (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина 15 км, похил річки річки — 3,7 м/км. Формується з декількох безіменних струмків та водойм. Площа басейну 69,3 км².

Розташування 
Розливна бере початок в селі Капітанівка. Тече переважно на південний захід у межах сіл Тишківки, Йосипівки та Розливи. В селі Костянтинівці впадає у річку Високу Вись, ліву притоку Синюхи.

Література 
 «Каталог річок України». — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 62. — (№ 930).

Посилання 

 Мапи Google // https://www.google.com.ua/maps/@48.9099857,31.7108975,13.5z 

Малі річки України
Річки Кіровоградської області
Річки Новомиргородського району
Статті про річки Кіровоградської області без зображення в картці